Васлуй (рум. Vaslui) — многозначный термин.

 Васлуй — город и муниципий в Румынии, столица жудеца Васлуй на востоке страны. 
 Васлуй (жудец) — румынский жудец в регионе Молдова.
 Васлуй (футбольный клуб) — румынский футбольный клуб из города Васлуй, выступающий в Румынской Лиге I.